Еменьга:
 Еменьга (посёлок) — посёлок в Верхнешоношском сельском поселении Вельского района Архангельской области
 Еменьга (Колгозерка)  — река в Шенкурском районе Архангельской области, вытекает из озера Емгозеро (бассейн Ваги)
 Еменьга — река в Няндомском районе Архангельской области, впадает в озеро Спасское (бассейн Онеги)